Itaipava pode se referir a:

 Itaipava, distrito de Petrópolis
 Itaipava (Itapemirim), bairro de Itapemirim
 Itaipava do Grajaú, município do Maranhão
 Itaipava (cerveja), cerveja brasileira

Itaipava